Бухалніца () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Чепленіца.
 Бухалніца () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Хангу.